Marilyn Monroe è un brano musicale della rapper statunitense Nicki Minaj, quindicesima traccia del suo secondo album in studio Pink Friday: Roman Reloaded.

Il brano 
Marilyn Monroe è stata scritta dalla stessa Nicki Minaj e prodotta da JR Rotem e Dreamlab. Insieme a Young Forever è trapelata in Internet il 6 febbraio 2012, prima della pubblicazione dell'album.

La canzone doveva uscire come quinto singolo britannico, ma la sua pubblicazione è stata cancellata. Marilyn Monroe è entrata nella classifiche britanniche e statunitensi con discreti risultati.

Dopo che Marilyn Monroe venne pubblicata in rete, la cantante rilasciò un'intervista a On Air with Ryan Seacrest il 14 febbraio, nella quale dichiarò: 

Subito dopo la pubblicazione dell'album e la conferma della presenza di Marilyn Monroe all'interno dello stesso, molti fan hanno chiesto all'artista se la canzone sarebbe stata pubblicata come singolo, al che Nicki Minaj ha risposto: "Si, certo e vorrei anche farci un video". In seguito, il 24 maggio, la cantante, ha fatto ben tre sondaggi fra i suoi fan per scegliere i seguenti singoli: il primo metteva a confronto Champions, HOV Lane e I Am Your Leader (dove l'ultima si conquistò un video promozionale); il secondo Va Va Voom, Whip It e Pound the Alarm. Scelse per l'estate Pound the Alarm e per l'autunno Va Va Voom. Infine l'ultimo sondaggio era fra le 4 delle canzoni più pop dell'album: Young Forever, Gun Shot con Beenie Man, Fire Burns e Marilyn Monroe. Marilyn Monroe vinse con il 55,9% dei voti, seguita da Young Forever, col 38,1%, e poi da Fire Burns, terza, e per ultima Gun Shot. Dopo la conquista di più della metà dei fan, Nicki Minaj ha affermato che Marilyn Monroe sarebbe stato il quinto singolo inglese e che sarebbe stato estratto il 17 dicembre.

Dopo la pubblicazione di Va Va Voom, a settembre ci si preparava alla pubblicazione di Marilyn Monroe in Regno Unito, ma la pubblicazione venne cancellata senza rilasciare alcuna dichiarazione, né fornire alcuna motivazione al riguardo. Al suo posto sono usciti The Boys e Freedom.

Classifiche

Collegamenti esterni 
 

Canzoni su Marilyn Monroe